Нижнее Песчаное, Нижне-Песчаное — пресноводное озеро на территории сельского поселения Зареченск Кандалакшского района Мурманской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,1 км². Располагается на высоте 119,8 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно немного вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега несильно изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные, скалистые.

Через озеро течёт река Каменная, впадающая в Ковдозеро, через которое протекает река Ковда, впадающая, в свою очередь, в Белое море.

В озере расположены два небольших безымянных острова различной площади.

Вдоль юго-восточного берега озера проходит лесная дорога.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000611102000001433.

См. также 
 Озёра Мурманской области

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Каменной
Озёра Кандалакшского района